Iglesia de la Victoria (o cualquiera de sus variantes: Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, Iglesia de la Virgen de la Victoria, Iglesia de Santa María de la Victoria, etc) es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María en su advocación de la Virgen de la Victoria.

Iglesias

en Angola 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en Luanda.

en Ecuador 
 Iglesia de la Victoria, en Guayaquil.

en España 
 Iglesia de la Victoria, en Archidona.
 Iglesia de la Victoria, en Écija.
 Iglesia de la Victoria, en Jerez de la Frontera.
 Santuario de la Victoria, en Málaga.
 Iglesia de la Victoria, en Medina Sidonia.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en Valladolid.

en Italia 
 Iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma.